Sarah's Cottage (Man), een geografische locatie op het Ierse eiland Man,
Sarah's Cottage (televisieserie), een Canadees televisieprogramma over huisrenovaties